Châlons o Chalon (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châlons-du-Maine, municipi francès del departament de Mayenne (regió del País del Loira)
 Châlons-en-Champagne, municipi francès al departament de Marne (regió del Gran Est)
 Châlons-sur-Vesle, municipi francès del departament de Marne (regió del Gran Est)
 Batalla de Châlons, batalla que va enfrontar una coalició romana liderada pel general Flavi Aeci i el rei
 Bisbat de Châlons-en-Champagne
 Cantó de Châlons-en-Champagne-1, cantó francès al districte de Châlons-en-Champagne (departament del Marne)
 Cantó de Châlons-en-Champagne-2, cantó francès al districte de Châlons-en-Champagne (departament del Marne)
 Cantó de Châlons-en-Champagne-3, cantó francès al districte de Châlons-en-Champagne (departament del Marne) 
 Cantó de Châlons-en-Champagne-4, cantó francès al districte de Châlons-en-Champagne (departament del Marne)
 Districte de Châlons-en-Champagne